Das Damendoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2023 ist ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen sind Diede de Groot und Aniek van Koot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2023